Duitsland
 Altdorf (Rijnland-Palts), een gemeente in het district Südliche Weinstraße in Rijnland-Palts
 Altdorf bei Nürnberg, een stad in het district Nürnberger Land in Beieren
 Altdorf (Titting), een dorp in Beieren, district Eichstätt, gemeente Titting
 Altdorf (Neder-Beieren), een gemeente in Neder-Beieren
 Altdorf (Böblingen), een gemeente in het district Böblingen in Baden-Württemberg
 Altdorf (Nürtingen), een gemeente in het district Esslingen in Baden-Württemberg
 Weingarten (Württemberg), tot 1865 heette dit plaatsje Altdorf

Frankrijk
 Altdorf (Elzas), een gemeente in de Elzas

Zwitserland
 Altdorf (Schaffhausen), een gemeente in het kanton Schaffhausen
 Altdorf (Uri), de hoofdstad van het kanton Uri

Concentratiekamp
 Altdorf (concentratiekamp), subkamp van Auschwitz.

Fictie
Altdorf (Warhammer): De hoofdstad van The Empire in de fantasie wereld Warhammer Fantasy battles van Games Workshop.